Vists kyrka kan avse:
Vists kyrka, Västergötland
Vists kyrka, Östergötland